Aumund ist:

 eine Gemeinde in Bremen-Vegesack, siehe Aumund-Hammersbeck
 der Name des Ingenieurs und Hochschullehrers Heinrich Aumund und der von ihm gegründeten Firma Aumund Fördertechnik, ein Produzent von Fördertechnik-Produkten in Rheinberg